Estevez of Estévez is een Spaanse achternaam. Het betekent zoon van Steban en kan verwijzen naar:
Carlos Irwin Estévez (beter bekend als Charlie Sheen), Amerikaans acteur en zoon van Martin Sheen;
Emilio Estevez, Amerikaans acteur en regisseur, zoon van Martin Sheen;
Inês Pires Estevez, minnares van de latere Portugese koning Johan I van Portugal;
Jorge Medina Estévez, Chileens kardinaal;
Ramón Gerardo Antonio Estévez (beter bekend als Martin Sheen), Amerikaans acteur, vader van Charlie Sheen en Emilio Estevez;
Reyes Estévez, Spaans atleet

Spaanse achternaam